Фёдор Кнорре: Кнорре, Фёдор Карлович (1831—1911) — русский архитектор, гражданский инженер.
 Кнорре, Фёдор Фёдорович (1903—1987) — советский прозаик, драматург, сценарист, режиссёр и актёр.